Budkovice ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

 Budkovice (Ivančice), Ortsteil von Ivančice, Okres Brno-venkov
 Budkovice (Pertoltice), Ortsteil von Pertoltice u Zruče nad Sázavou, Okres Kutná Hora